Fourteen (englisch für Vierzehn) steht für 

die US-amerikanischen Automobilmodelle:
Morris Fourteen, 
Standard Fourteen, 
Wolseley Fourteen, 
Weitere Bedeutung:
Carrier Air Wing Fourteen, US-Marinegeschwader
 Fourteen (Komödie), englischsprachige Komödie von Alice Gerstenberg (1885–1972) aus dem Jahr 1920
Fourteen Words, US-Slogan
Siehe auch:
Fortin